Дми́трий Павлович Соколо́в:
 Соколов, Дмитрий Павлович (1832—1915) — протоиерей Православной российской церкви.
 Соколов, Дмитрий Павлович (1873—1943) — священник Русской православной церкви, исповедник.